Mossis — o povo mossi
 língua more — língua dos mossis, também chamada mossi